Imię i nazwisko Jewgienij Frołow nosili lub noszą m.in.:
 Jewgienij Wasiljewicz Frołow (ur. 1941) – radziecki bokser, medalista olimpijski
 Jewgienij Iwanowicz Frołow (ur. 1951) – rosyjski pilot oblatywacz
 Jewgienij Konstantinowicz Frołow (ur. 1988) – rosyjski piłkarz
 Jewgienij Frołow – kazachski szermierz